Флоріа́н Ма́єр ():

 Флоріан Маєр (арбітр)
 Флоріан Маєр (тенісист)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок